

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Gino Pernice, (1927-1997), acteur italien ;
 Ingolf Pernice, (1950- ), juriste allemand ;
 Manfred Pernice, (1963- ), artiste plasticien allemand ; 

Homonymie de patronyme